Enzo Aparo (1921-2003) – matematico, informatico e professore universitario italiano
 Filadelfio Aparo (1935-1979) – poliziotto italiano
 Jim Aparo (1932-2005) – fumettista statunitense
 Massimo Aparo (1953) – ingegnere italiano
 Sebastiano Burgaretta Aparo (1933) – politico italiano